Thurso hat folgende Bedeutungen:

 Thurso, Stadt in Schottland
 Thurso (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Thurso (Fluss), Fluss in Schottland
 Thurso River, Fluss in Neuseeland
 Viscount Thurso, Titel in der Peerage of the United Kingdom

Thurso ist der Familienname folgender Personen:
 John Thurso (* 1953), schottischer Politiker